Натуральне число 572
 572 рік до нашої ери
 572 рік нашої ери